La pumpkin pie spice (en inglés ‘especia de tarta de calabaza’) es una mezcla de especias estadounidense usada habitualmente como ingrediente de la tarta de calabaza. Suele ser una mezcla de canela molida, clavo, jengibre, nuez moscada y a veces pimienta de Jamaica. También puede usarse como condimento en otros platos.

Mezclas de especias

en:Pumpkin pie#Preparation